Отац може да се односи на:

 Отац, мушки родитељ детету
 Отац, југословенски филм из 2001.
 Отац, међународни филм из 2015.
 Отац, британски филм из 2020.
 Отац, српски филм из 2020.